Kelumapusaura — птахотазовий динозавр родини гадрозаврових (Hadrosauridae), що існував у кінці крейдового періоду, 73-69 млн років тому, в Північній Америці. Його скам'янілі рештки знайдено у відкладеннях формації Аллен у Патагонії (Аргентина).

Назва 
Родова назва Kelumapusaura походить від слів «келумапу» з мови мапудунґун, що означає «червона земля», і грецького «заурос», що означає «ящір». Видова назва machi походить з мови мапудунґун та означає «шаман».

Опис 
За оцінками, динозавр сягав 8-9 метрів завдовжки.

Філогенія

Примітки

Посилання 

Гадрозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2022